Гумнищи — название населённых пунктов в России:

 Гумнищи — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Гумнищи — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Гумнищи — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Гумнищи — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Гумнище